Амбассадор
 Амбассадор — Мост Амба́ссадор (англ. Ambassador Bridge) — висячий мост через реку Детройт
 Амбассадор бренда (Амбассадор марки) — человек, нанятый организацией или компанией, чтобы представлять бренд в позитивном свете.

См. также 
 The Ambassador (1984 American film) — американский фильм.
 Hindustan Ambassador — индийский автомобиль.
 Airspeed AS.57 Ambassador — британский самолёт.